Городищенский монастырь:

 Городищенский Свято-Рождества Богородичный монастырь Шепетовской епархии Украинской православной церкви.
 Городищенский Успения Пресвятой Богородицы монастырь Кишинёвской епархии Русской православной церкви.
 Городищенский Георгиевский монастырь — старообрядческий, упразднённый.